Marsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Marsjön, sjö i Marks kommun, 
Marsjön (Rångedala socken, Västergötland), sjö i Borås kommun och Ulricehamns kommun,  (30,2 ha)
Marsjön (Tärby socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (23,5 ha)
Marsjön (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (14,1 ha)
Marsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun och Vingåkers kommun,  (1,39 km²)
Marsjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun och Melleruds kommun,  (3,55 km²)
Marsjön (Blacksta socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (20,2 ha)
Marsjön (Toresunds socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun,  (61,1 ha)
Marsjön (Åkers socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun,  (45,3 ha)
Marsjö, småort vid Marsjön i Vingåkers kommun, 
Marsjön (Östertälje socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (10 ha)
Marsjön (Närtuna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (20,7 ha)
Marsjön (Tierps socken, Uppland), sjö i Tierps kommun,  (33,9 ha)
Marsjö-Grossen, Grossen sjö i Vansbro kommun,  (27,2 ha)
Marsjön, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (1,13 km²)
Marsjöarna (Hille socken, Gästrikland, 674779-157971), sjö i Gävle kommun,  (6,01 ha)
Marsjöarna (Hille socken, Gästrikland, 674827-157894), sjö i Gävle kommun,  (6,76 ha)
Marsjön (Hamrånge socken, Gästrikland, 675211-157536), sjö i Gävle kommun,  (24 ha)
Marsjön (Hamrånge socken, Gästrikland, 676328-157205), sjö i Gävle kommun, 
Nedre Marsjön, sjö i Gävle kommun, 
Lill-Marsjön, sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Marsjön, sjö i Robertsfors kommun,  (8,37 ha)

Finland
Marsjön (sjö i Finland) – sjö i Ingå kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn